L'expression rivière Octave peut se référer à:

Toponymes

Rivière Octave (baie de Rupert), un affluent de la baie de Rupert, coulant dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Rivière Octave (rivière Harricana), un affluent de la rivière Harricana, coulant dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Rivière Octave (lac Puyjalon), un affluent du lac Puyjalon (versant de la rivière Puyjalon et rivière Romaine), coulant dans la municipalité de Havre-Saint-Pierre, dans la MRC Minganie, sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada.